Planowanie - przygotowywanie planów
 Planowanie - rodzaj obróbki tokarskiej
 Planowanie - plantowanie
 Planowanie - lot ślizgowy
 Planowanie - gra karciana
 Planowanie (wojsko)